Die Abkürzung ARIJ steht für:

 Applied Research Institute – Jerusalem, palästinensische Bildungseinrichtung
 Arab Reporters for Investigative Journalism, jordanische Organisation

Abkürzung